D65 steht für:
 HMS Codrington (D65)
 Normlichtart D65: Tageslichtspektrum mit einer Farbtemperatur von ca. 6504 Kelvin

D65